Nísia Floresta kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Nísia Floresta (ort), Rio Grande do Norte, 
 Nísia Floresta (kommun), Rio Grande do Norte, 

Robotskapade Brasilienförgreningar